Енджеюв:

 Енджеюв — город в Польше, входит в Свентокшиское воеводство, Енджеювский повят.
 Енджеюв — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Енджеювский повят, Свентокшиское воеводство.